Ю́рий Черно́в: Чернов, Юрий Иванович (1934—2012) — советский и российский зоолог, эколог, академик РАН.
 Чернов, Юрий Львович (1935—2009) — советский и российский скульптор, педагог, профессор. Народный художник России.
 Чернов, Юрий Михайлович (1924—2013) — русский писатель, поэт и журналист, военный корреспондент.
 Чернов, Юрий Николаевич (род. 1949) — российский актёр и педагог, издатель.
 Чернов, Юрий Филиппович (род. 1932) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета УССР 8—10-го созывов.